Naturschutzgebiet Negertal steht für folgende Schutzgebiete:

 Naturschutzgebiet Negertal, Olsberg, Hochsauerlandkreis, NRW
 Naturschutzgebiet Mittleres Negertal, Winterberg, Hochsauerlandkreis, NRW 
 Naturschutzgebiet Neger- und Birautal, Winterberg, Hochsauerlandkreis, NRW